Nesselrode può corrispondere a:

Persone 
Karl Vasil'evič Nesselrode, diplomatico russo (1780-1862)

Nobiltà 
 Casato di Nesselrode, casato nobiliare tedesco